La Foyle est un fleuve d'Irlande du Nord ;
 Lough Foyle est l'estuaire de ce fleuve ;
 Foyle est un lac du Comté de Tyrone en Ulster ;
 La circonscription de Foyle est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord ;
 la Air Foyle HeavyLift est une compagnie aérienne britannique ;
 Kitty Foyle est un film américain de Sam Wood, ainsi que le nom de l'héroïne éponyme ;
 Adonal Foyle est un joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
 Foyle's est une grande librairie célèbre à Londres, du nom de ses fondateurs, les frères Foyle.